Азан может означать:
 Азан в исламе — призыв к молитве.
 Азан — герой древнегреческой мифологии из Аркадии.
 Азан — согдийский полководец.
 Азан — мечеть в Сызрани.

Фамилия 
 Азан, Болеслав Антонович (1921—1990) — советский латвийский государственный деятель.
 Азан, Владислав Доминикович (1928—2006) — советский государственный деятель.

См. также 
 Асан